Pereiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pereiras (ort), São Paulo, 
 Pereiras (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar